Odontodiplosis är ett släkte av tvåvingar. Odontodiplosis ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gallmyggor
Odontodiplosis